PSP steht für:

 Palm Springs Regional Airport (IATA-Code), Flughafen in Palm Springs, Kalifornien
 Polícia de Segurança Pública, portugiesische Polizei
 Polizei-Selbstlade-Pistole, von Heckler & Koch entwickelte Pistole, siehe HK P7
 Postsynaptisches Potential, Begriff aus der Neurobiologie 
 Progressive Supranuclear Palsy, eine Erkrankung des Gehirns, siehe Progressive supranukleäre Blickparese
 Projektstrukturplan, Form der Projektplanung und -gliederung
President's Surveillance Program, ein von George W. Bush in seiner Amtszeit als US-Präsident angeordnetes Überwachungsprogramm

Parteien und Zusammenschlüsse:
 Pacifistisch Socialistische Partij, ehemalige niederländische Partei
 Partido Socialista del Perú, sozialistische Partei aus Peru
 Partido Socialista Popular, „Sozialistische Volkspartei“ in verschiedenen spanischsprachigen Ländern
 Partido Socialista Português, ehemalige portugiesische Partei
 Partido Socialista Puertorriqueño, ehemalige puerto-ricanische Partei
 Partido Sociedad Patriótica, Partei in Ecuador
 Progressive Socialist Party, libanesische Partei, siehe Progressiv-sozialistische Partei

Technik:
 PaintShop Pro, Bildbearbeitungsprogramm
 Palettenstellplatz, siehe Transportpalette
 Parker Solar Probe, Raumsonde der NASA zur Erforschung der Sonne
 Personal Software Process, Methode aus der Softwaretechnik
 Platform Security Processor, Sicherheitsprozessor bei AMD-Computersystemen, siehe AMD Security Processor
 PlayStation Portable, Handheld-Konsole von Sony
 Pressure Sensitive Paint, siehe Drucksensitive Farbe
 Pressspan, eine Gruppe von Werkstoffen auf Zellstoffbasis
 Program Segment Prefix, 256 Byte großer Header eines von MS-DOS geladenen Programms

Unternehmen:
 Payment-Service-Provider, Unternehmen für Bezahldienstleistungen, meist im E-Commerce-Umfeld 
 PSP Swiss Property, Schweizer Immobiliengesellschaft
 Putzmeister Solid Pumps GmbH, Unternehmen der Putzmeister-Gruppe

psp steht für:
 Philippinische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung